Intaglio steht für:
 Intaglio (Band), eine russische Funeral-Doom-Band
 Intaglio (Drucktechnik), säurefreie Tiefdrucktechnik
 Intaglio (Gemme), Gemme mit eingravierter Darstellung
 Intaglio (Grabhügel), Begräbnisstätte
 Intaglio (Mac OS), Zeichenprogramm
 Intaglio (Messe), indische Businessschool-Messe
 Intaglio (Skulptur), bildhauerische Technik
 Intaglio (Windows), Webpublishing-Plattform